Apollo est la forme latine du nom du dieu grec Apollon, reprise dans plusieurs langues.

Toponyme 
 Apollo, une ville américaine de l'état de Pennsylvanie,
 Apollo, une ville d'Afrique du Sud située près de Johannesburg,
 Most Apollo est un pont qui enjambe le Danube à Bratislava.

Culture

Salle de spectacles
 L'Apollo ou Théâtre Apollo, rue de Clichy à Paris.
 L'Apollo Théâtre, rue du Faubourg-du-Temple à Paris.
 Apollo Theater, salle de spectacle située à Harlem aux États-Unis,
 Apollo Theatre, théâtre de Londres (Royaume-Uni),
 L'Apollo, ancienne salle de cinéma de Stockholm (Suède),
 Teatro Apollo (Lecce)
 
 Teatro Apollo-Tordinona, théâtre à Rome

Films
 Apollo, court métrage américain de 1920 de William Nolan,
 Apollo 13, film américain de 1995 de Ron Howard,
 Apollo 18, film  américano-canadien de 2011 de Gonzalo López-Gallego,
 Apollo 10½, film d'animation américain de Richard Linklater sorti en 2022.

Autres
 Prix Apollo, ancien prix littéraire français (1972-1990) ;
 Apollo était une entreprise de développement tiers de jeu vidéo pour la console Atari 2600 ;
 Apollo 3 est un groupe de rock alternatif allemand.

Sciences et techniques

Espace 
 Programme Apollo, le programme spatial de la NASA qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune.
 Le vaisseau spatial Apollo, utilisé lors de ce programme.
 Apollo, un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune, et qui fut nommé en référence au programme Apollo.
 Apollo-Soyouz, la première mission spatiale conjointe entre l'Union soviétique et les États-Unis en 1975.
 Apollo Applications Program, projet de réutilisation du matériel du programme Apollo à d'autres fins (mission habitée vers Mars, survol habité de Vénus, etc.). La station spatiale Skylab en fut la seule réalisation concrète.
 Apollo, autre nom du groupe d'astéroïdes nommé d'après 1862 Apollon.

Physique nucléaire 
 Apollo, code de calcul de neutronique déterministe utilisé en physique des réacteurs nucléaires.

Marine 
 Apollo, navire de croisière retiré du service en 2003.
 Apollo, traversier retiré du service en 2019.
 Apollo, un câble sous-marin faisant partie de l'infrastructure de communication Europe-Amérique du Nord.

Sports mécaniques 
 Apollo Automobil Gmbh, anciennement Gumpert, constructeur de l'automobile Apollo Intensa Emozione.
 Apollo, voiture de sport du constructeur Gumpert.
 Apollo Arrow, concept car.
 Apollo, projet de moto du constructeur Ducati.

Divers 
 Apollo Computer, une entreprise informatique.
 Apollo Global Management, fonds d'investissement américain (agm.com)
 Apollo Hospitals, entreprise de gestion hospitalière indienne
 Apollo est un câble sous-marin faisant partie de l'infrastructure de communication Europe-Amérique du Nord.
 Le projet Apollo, des stations de recharge mises en place par Amazon sur son site LIL1.

Pseudonyme 
 Apollo, le pseudonyme de Jacques Cardona (1946-2008) à ses débuts.

Fiction
 Apollo, le surnom du capitaine Lee Adama dans la série télévisée Battlestar Galactica,
 Apollo, un membre de l'équipe de super-héros Authority, dans la bande dessinée du même nom,
 Apollo, un vaisseau spatial dans la série télévisée Stargate Atlantis,
 Apollo Creed, un personnage de la série Rocky,
 Apollo Candy Company, une fabrique d'une barre chocolatée nommée Apollo dans la série télévisée américaine Lost;
Apollo, un personnage dans la série de jeux vidéo Ace Attorney,

Musique
 Apollo, une chanson du DJ Hardwell featuring Amba Shepherd.
 Apollo, chanson de Timebelle qui représente la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 2017.
Chanson de l’Or du commun (ODC) en feat avec Roméo Elvis.
Chanson du DJ Astronaut

Entreprise 
 Apollo microwaves, fournisseur canadien de composants et de systèmes micro-ondes passifs pour les communications satellite et sans fil.

Homophones 
 Appollo (sic), nom de plume du scénariste de bande dessinée Olivier Appollodorus.
 Appolos, une tribu du Ghana.

Voir aussi